Svenstorp kan avse:

Perstorp och Svenstorp – en småort i Båstads kommun
Svenstorp, Ängelholms kommun – en tätort i Ängelholms kommun 
Svenstorp, Varbergs kommun – en småort i Varbergs kommun
Svenstorp, Träslövs socken – en småort i Varbergs kommun
Svenstorp, Ystads kommun – en småort i Ystads kommun
Svenstorp, Klippans kommun – en by i Klippans kommun
Svenstorp, Höörs kommun – en by i Höörs kommun
Svenstorps slott – Svenstorps fideikommiss, ett slott i Lunds kommun
Svenstorp – ett torp under Vårby gård, se Vårby grindstuga
Svenstorps socken – i Skåne
Svenstorps församling – en församling i Lunds stift
Svenstorp, Skurups kommun – en kyrkby Skurups kommun
Svenstorps kyrka – en kyrka i Skurups kommun
Svenstorp, Ale kommun – en by i Ale kommun
Svenstorp, Götene kommun - en småort i Götene kommun

Se även 
 Sventorp